Goldschmit ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Goldschmit (1924–1994), luxemburgischer Radsportler
 Robert Goldschmit (1845–1923), Gymnasialprofessor, Abgeordneter in der Zweiten Kammer der Badischen Ständeversammlung und Historiker 
 Rudolf Goldschmit-Jentner (1890–1964), deutscher Biograph und Essayist
 Rudolf Goldschmit (1924–1979), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Goldschmid
 Goldschmidt